Безіменна — річка в Україні у Білоцерківському районі Київської області. Ліва притока річки Роськи (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 6,42 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,77  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,11 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній околиці села Бурківці. Тече переважно на південний схід через село і на північно-західній околиці міста Тетіїв впадає у річку Роську, праву притоку річки Росі.

Цікаві факти 
 Біля гирла річки перетинає автошлях ;
 На річці існують газгольдер та декілька газових свердловин.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району
Річки України без назви